Klosterteich oder Klosterteiche steht für:

 Klosterteich (Einsiedeln), nahe dem Kloster Einsiedeln bei Einsiedeln, Bezirk Einsiedeln, Kanton Schwyz, Schweiz
 Klosterteich (Großfurra), beim abgegangenen Kloster Großfurra in Großfurra (Sondershausen), Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Klosterteich (Grünhain), bei der Klosterruine in Grünhain (Grünhain-Beierfeld), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Klosterteich (Heiligenrode), bei Heiligenrode (Stuhr), Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Klosterteich (Helfta), beim Kloster Helfta in Helfta (Lutherstadt Eisleben), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Klosterteich (Hütten), im Naturschutzgebiet Hütter Klosterteiche bei Hütten (Bartenshagen-Parkentin), Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Klosterteich (Ihlow), im Kloster Ihlow bei Ihlow, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Klosterteich (Klášter), bei Klášter (Nová Bystřice), Jihočeský kraj, Tschechien
 Klosterteich (Marienfelde), beim Kloster Vom Guten Hirten, Marienfelde, Berlin
 Klosterteich (Marienrode), beim Kloster Marienrode von Marienrode (Hildesheim), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Klosterteich (Neuzelle), beim Kloster Neuzelle in Neuzelle, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Klosterteich (Sinnershausen), beim abgegangenen Kloster Sinnershausen in Sinnershausen (Hümpfershausen), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Klosterteich (Sittichenbach), innerhalb der Klosterruine in Sittichenbach (Lutherstadt Eisleben), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Klosterteich (Volkhardinghausen), beim Kloster Volkhardinghausen in Volkhardinghausen (Bad Arolsen), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Klosterteiche (Walkenried), beim Kloster Walkenried von Walkenried, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Klosterteich (Wienhausen), beim Kloster Wienhausen in Wienhausen, Landkreis Celle, Niedersachsen

Siehe auch:
 Klostersee
 Klosterweiher